Het ATP-toernooi van Memphis 2005 (met de officiële naam Regions Morgan Keegan Championships 2005) werd van 14 tot en met 20 februari 2005 gespeeld in de Amerikaanse stad Memphis.

Kenneth Carlsen won het toernooi. Hij versloeg in de finale Maks Mirni.

Geplaatste spelers

Uitslagen 

* opgave/walk-over

Memphis
2005